Az 538-as jelzésű regionális autóbusz Szolnok, autóbusz-állomás és Tiszajenő alsó vasúti megállóhely között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2486-os járat 2016. december 11-étől 538-as jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Szolnok, autóbusz-állomásvégállomás||24
|align=left|
|-
|1|| Szolnok, Interspar||23
|align=left|
|-
|2|| Szolnok, Jubileum tér||22
|align=left|
|-
|3|| Szolnok, Bajcsy-Zsilinszky út||21
|align=left|
|-
|4|| Szolnok, temető||20
|align=left|
|-
|5|| Szolnok, Logisztikai Park||19
|align=left|
|-
|6|| Szolnok, Megyei kórház||18
|align=left|
|-
|7|| Szolnok, Cukorgyári lakótelep||17
|align=left|
|-
|8|| Szolnok, McHale Hungária Kft.||16
|align=left|
|-
|9|| ||15
|align=left|
|-
|10|| Állati Fehérjefeldolgozó||14
|align=left|
|-
|11|| Kőröstetétlen, Halász utca||13
|align=left|
|-
|12|| Kőröstetétlen, autóbusz-fordulóvégállomás||12
|align=left|
|-
|13|| Polyák tanya||11
|align=left|
|-
|14|| Markovics tanya||10
|align=left|
|-
|15|| Liptai major||9
|align=left|
|-
|16|| Jászkarajenő, TÜZÉP telep||8
|align=left|
|-
|17|| Jászkarajenő, művelődési házvégállomás||7
|align=left|
|-
|18|| Jászkarajenő, malom||6
|align=left|
|-
|19|| TETŐVÁR||5
|align=left|
|-
|20|| Várkonyi szőlők||4
|align=left|
|-
|21|| Jenői szőlők||3
|align=left|
|-
|22|| Tóth tanya||2
|align=left|
|-
|23|| Tiszajenő-Vezseny vasútállomásvégállomás||1
|align=left|
|-
|24|| végállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szolnok autóbuszvonalai